Die spanische Provinz Gipuzkoa hat 88 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Gipuzkoa
!Gipuzkoa
!Gemeinden